Streif steht für:
 Streif, Skirennstrecke in Österreich
 Streif – One Hell of a Ride, österreichischer Dokumentarfilm von 2014
 Streif (Adelsgeschlecht), ein Schweizer Adelsgeschlecht
 Streif (Unternehmen), Hersteller von Fertighäusern
 Streif (Einheit), ein historisches Volumen- und Getreidemaß

Streif ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Streif (* 1961), deutscher Taekwondoin
 Hansjörg Streif (* 1939), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Streiff